St. Martin / St-Martin kan zijn:

 een plaats in de VS:
 St. Martin (Minnesota)
 St. Martin (Mississippi)
 St. Martin (Ohio)

 een verkorte schrijfwijze voor Saint-Martin (eiland in de Caraïbische Zee) (St-Martin)
 een verkorte schrijfwijze voor Saint Martin (gemeente op Jersey) (St. Martin)
 een verkorte schrijfwijze voor Sankt Martin, een doorverwijspagina (St. Martin)

Zie ook
St. Martin's (Scilly-eilanden)
St. Martin's Church (Canterbury)
St. Martin-in-the-Fields (Londen)